Ейдриън Броуди (, роден 14 април 1973 в Ню Йорк) е американски филмов актьор.

Биография 
Син е на учител от полско-еврейски произход и журналистка от Унгария. Израства в Куинс и от 12-годишна възраст посещава американската академия по драматични изкуства. През 1993 в Лос Анджелис преживява тежка злополука с мотор, при която е тежко ранен. Своя пробив в киното прави с филма Тънка червена линия през 1998 г. Четири години по-късно прави голямо впечатление на публиката и критиците във филма Пианистът. С ролята си на полския евреин Владислав Шпилман той печели Оскар за главна мъжка роля за 2003 година. Тогава е само на 29 и става най-младият носител на статуетката.

През 2005 г. той играе главна мъжка роля в приключенския филм Кинг Конг.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на награда Сезар
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк